Redeemer ("redentore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Redeemer – film del 2002 diretto da Graeme Clifford
Il redentore - Redeemer (Redeemer) – film del 2014 diretto da Ernesto Díaz Espinoza

Musica 
 Redeemer – album dei Machinae Supremacy del 2006
 Redeemer – album dei Norma Jean del 2006
 Redeemer – album dei D'espairsRay del 2009

Storia 
 Redeemers – coalizione politica attiva durante l'Era della Ricostruzione (Stati Uniti).